Esmond (North Dakota), plaats in de verenigde Staten
 Jill Esmond (1908-1990), Engels actrice